Jean-Claude Barclay e Françoise Dürr hanno battuto in finale Patrice Dominguez e Betty Stöve 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Jean-Claude Barclay /  Françoise Dürr (Campioni)
 Frew McMillan /  Virginia Wade (secondo turno)

 Aleksandre Met'reveli /  Ol'ga Morozova (secondo turno)
 Cliff Richey /  Nancy Richey (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1973